El Torneig de New Haven 2011, oficialment conegut com a New Haven Open at Yale 2011, és una competició tennística jugada sobre pista dura que està inclosa dins els Premier Tournaments del circuit WTA femení. La 43a edició del torneig es va celebrar entre el 18 i el 27 d'agost de 2011 al Connecticut Tennis Center de Yale, prop de New Haven, Connecticut, Estats Units. Anteriorment s'anomenava Pilot Pen Tennis i se celebrava conjuntament amb la categoria masculina.

La tennista danesa Caroline Wozniacki va aconseguir el sisè títol de la temporada i quart consecutiu en aquest esdeveniment, empatant amb Venus Williams en el nombre de victòries a New Haven.

Quadre individual femení

Quadre doble femení

Enllaços externs 
 Web oficial 
 Quadre individual femení 
 Quadre doble femení 

2011
WTA Tour 2011